Не́сіс — єврейське прізвище.

 Несіс Арнольд Ізраїльович (1926, Оринин — 1981) — радянський учений-рентгенолог, доктор медичних наук (1969), професор, заслужений винахідник Казахської РСР (1960).
 Несіс Віталій Натанович (1976, Калінінградська область) — російський підприємець.
 Несіс Геннадій Юхимович (1947, Ленінград) — російський шахіст.
 Несіс Кір Назимович (1934—2003) — російський зоолог, доктор біологічних наук.
 Несіс Олександр Натанович (1962, Ленінград) — російський підприємець.
 Несіс Юрій Арнольдович (1953, Дніпродзержинськ) — російський письменник, член Спілки російськомовних письменників Ізраїлю.
 Несіс Юхим Ізраїльович (1922—2009) — російський фізик, доктор фізико-математичних наук (1965), професор (1966), заслужений діяч науки РФ (1999).

Єврейські прізвища